Arados (altgriech. ) bezeichnet in der antiken Geographie:

 Insel und Hafen vor der phönizischen Küste, siehe Aruad
 Insel im persischen Golf, vor der Küste des heutigen Bahrein, siehe al-Muharraq (Insel)

Siehe auch:
 Aradus